Мухинское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Чунском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Мухино.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 334 человека, в том числе 169 мужчин и 165 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Мухино
 Баер
 Приудинск

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Чунского района